Соревнования в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем у женщин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 3 и 4 августа 2018 года.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 3 августа в 11:23.

Финал 
Финал стартовал 4 августа в 17:00 по местному времени.

Источники 
 График заплывов 
 Стартовый лист 
 Результаты предварительных заплывов 
 Результаты финала

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018